Алекса́ндр Влади́мирович Попо́в:
 Попов, Александр Владимирович (род. 1951) — российский реставратор архитектурных памятников.
 Попов, Александр Владимирович (род. 1963) — советский и белорусский биатлонист.
 Попов, Александр Владимирович (род. 1971) — советский и российский пловец.
 Попов, Александр Владимирович — командир лейб-гвардии Семёновского полка.